Laville-aux-Bois, gemeente in het Franse departement Haute-Marne.
Lavilledieu, gemeente in het Franse departement Ardèche.
Lavilleneuve, gemeente in het Franse departement Haute-Marne.
Lavilletertre, gemeente in het Franse departement Oise.